V soubojích 17. ročníku 2. slovenské fotbalové ligy 2009/10 (3. nejvyšší soutěž) se utkalo 16 týmů po dvou skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Tabulky a výsledky 2. ligy sk. Západ v sezóně 2009/2010, soccerway.com 
 Tabulky a výsledky 2. ligy sk. Východ v sezóně 2009/2010, soccerway.com 

2009/10
Fotbal na Slovensku v roce 2009
Fotbal na Slovensku v roce 2010